Kramm ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Kramm (1899–1981), norwegische Schauspielerin, siehe Ada Egede-Nissen
 Beatrice Kramm (* 1965), Film- und Fernsehproduzentin; Präsidentin der IHK Berlin
 Bruno Kramm (* 1967), deutscher Musikproduzent und Politiker
 Charlotte Kramm (1900–1971), deutsche Schauspielerin
 Hannelore Kramm (* 1942), österreichische Schlagersängerin und Schauspielerin 
 Heinz Georg Kramm (* 1938), deutscher Sänger, siehe Heino
 Herma Kramm (1920–1998), Universitätschordirektorin und Honorarprofessorin der Universität Münster
 Joseph Kramm (1907–1992), US-amerikanischer Schauspieler und Dramatiker
 Raffaello Kramm (* 1970), deutscher Schauspieler
 Waltraut Kramm (* 1931), deutsche Schauspielerin
 Willy Kramm (1884–1945), deutscher Kommunalpolitiker, Bezirksbürgermeister von Berlin-Tempelhof 

Siehe auch:
 Cramm (Begriffsklärung)
 Kram (Begriffsklärung)
 Gramm (Begriffsklärung)